P300 – onda cerebrale
p300 – proteina
P 300 – auto della Lamborghini